Krylowa ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Anatoljewna Krylowa (* 1985), russische Dreispringerin
 Anschelika Alexejewna Krylowa (* 1973), russische Eiskunstläuferin
 Lidija Jewgenjewna Krylowa (* 1951), sowjetische Steuerfrau